Бакл:

 Бакл — необитаемый остров, входит в архипелаг Баллени.
 Бакл, Джеймс Десмонд (1910—1964) — ганский политик.
 Бакл, Тед (1924—1990) — английский футболист.